1960 Голяма награда на Великобритания е 11-о за Голямата награда на Великобритания и седми кръг от сезон 1960 във Формула 1, провежда се на 16 юли 1960 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания